Kassel označuje:
 Kassel, severohesenské město
 Kassel (Biebergemünd), část jihohesenského města Biebergemünd
 Vládní obvod Kassel, severohesenský vládní obvod
 Zemský okres Kassel, severoněmecký zemský okres
 Hesensko-Kasselsko, staroněmecký stát
 Cassel, severofrancouzské město v departementu Nord známé v nizozemštině jako Kassel
 Komarovka, ukrajinská vesnice v Oděské oblasti, založená roku 1810 jako Kassel
 Kassel (Senegal), senegalská vesnice v regionu Ziguinchor